Fließen steht für:

 Vorgang bei einer Strömung, siehe Strömungsmechanik
 Dehnungzunahme ohne gleichzeitige Spannungszunahme bei einer plastischen Verformung, siehe Plastizität (Physik)

Siehe auch:
 Rheologie, Fließkunde